Tanzania
 Mlimani – circoscrizione del distretto urbano di Handeni
 Mlimani – circoscrizione del distretto urbano di Morogoro